Charles Pritchett ist der Name folgender Personen:

* Charles Pritchett (Tennisspieler) (Charles Richard Delabere Pritchett, 1875–1939), britischer Tennisspieler
 Charles Herman Pritchett (1907–1995), US-amerikanischer Politikwissenschaftler